Cumbio, el término puede referirse a:

 Cumbio: seudónimo de la ex flogger Agustina Vivero.
 Cumbio (2011) canción del álbum Campo de Juan Campodónico.